Victor Nuñez oder Víctor Núñez ist der Name folgender Personen:

 Victor Nuñez (* 1945), US-amerikanischer Regisseur
 Víctor Núñez (* 1980), costa-ricanischer Fußballspieler